Руанда — может означать:

 Руанда — государство в Африке.
 Руанда — народ, основное население государства Руанда.
 Руанда — язык группы банту, один из официальных языков Руанды.
 (1638) Руанда — астероид.